Манна́нов - Тюркская фамилия.

 Маннанов, Ильдар Маннанович (1921—2010) — Герой Советского Союза, уроженец с. Буляк Муслюмовского района Татарской АССР.
 Маннанов, Шакир Фатихович  (1917—1973) — полный кавалер Ордена Славы, уроженец Ишимбайского района Башкирской АССР
 Маннанов, Айваз — писатель.
 Маннанов, Ирек Нагимович  (1970—2022) — российский лыжник-паралимпиец, чемпион и призёр Паралимпийских игр.